Uglovoie (en rus: Угловое) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2019 tenia 3.241 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1948 la vila es deia Adjí-Bulat.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea